Fabius Buteo ist der Name folgender Personen:

 Marcus Fabius Buteo († vor 209 v. Chr.), römischer Konsul
 Numerius Fabius Buteo, römischer Konsul 247 v. Chr.